Loreta, z názvu italského města Loreto, může být: 

 Svatá chýše (Santa Casa) v italském Loreto, údajný dům Panny Marie přenesený ve 13. století z Nazaretu do Itálie
 loretánská kaple, typ kaple stylově napodobující Svatou chýši
 Loreta (ženské jméno), ženské jméno
 Loreta (občanské sdružení), občanské sdružení
 Loreto (rozcestník) – nepočeštěná forma, více významů

Místní názvy 
 Loreta (Jičínská pahorkatina) – vrch s kaplí v okrese Jičín
 Loreta (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Klatovy
 Loreta (Týnec) – vesnice v okrese Klatovy
 Pražská Loreta – soubor barokních staveb na Loretánském náměstí v Praze

Loretánské kaple 
 Loreta (Podhradí) – kaple v okrese Jičín
 loretánská kaple v Horšovském Týně
 loretánská kaple v Roudnici
 loretánská kaple v Jílovém
 loretánská kaple v Hájku u Unhoště
 loretánská kaple v Mikulově
 loretánská kaple v Praze
 loretánská kaple v Častolovicích
 loretánská kaple v Římově
 loretánská kaple v Golčově Jeníkově
 loretánská kaple ve Slaném
 loretánská kaple u Horažďovic
 loretánská kaple u Žitenic
 loretánská kaple v Olomouci (sv. Václav)
 loretánská kaple ve Starém Hrozňatově
 loretánská kaple v Chrudimi
 loretánská kaple v Děčíně
 loretánská kaple v Jaroměřicích nad Rokytnou
 loretánská kaple v Boru u Tachova
 loretánská kaple v Dobříši 
 loretánská kaple v Boskovicích
 loretánská kaple v Rabštejně nad Střelou 
 loretánská kaple v Teplicích
 loretánská kaple v Svébořicích u Mimoně
 loretánská kaple v Novém Městě nad Metují
 loretánská kaple v Radíči u Sedlčan
 loretánská kaple ve Fulneku
 loretánská kaple v Klášterci nad Ohří
 loretánská kaple v Hořovicích
 loretánská kaple v Kadani
 loretánská kaple v Praze (Nové Město)
 loretánská kaple u Hlásné Lhoty u Jičína
 loretánská kaple v České Lípě
 loretánská kaple ve Vratěníně
 loretánská kaple u Pyšel
 loretánská kaple v Rumburku
 loretánská kaple u Vlašimi
 loretánská kaple v Lysé nad Labem
 loretánská kaple v Kosmonosích
 loretánská kaple v Týnci u Klatov
 loretánská kaple v Rychnově nad Kněžnou
 loretánská kaple v Žatci
 loretánská kaple ve Znojmě
 loretánská kaple v Brně
 loretánská kaple v Chlumci nad Cidlinou
 loretánská kaple v Jihlavě
 loretánská kaple v Olomouci (sv. Mořic)
 loretánská kaple v Jaroměřicích u Jevíčka
 loretánská kaple v Uherském Hradišti
 loretánská kaple v Žacléři
 loretánská kaple v Komorním Hrádku
 loretánská kaple v Moravské Třebové
 loretánská kaple ve Slavonicích

Související články 
 Loreto (rozcestník)
 Loretta